Nacho Casanova est un dessinateur espagnol;
Ignacio Díaz Casanova Montenegro, dit Nacho Casanova, est un footballeur espagnol.